Il singolare del torneo di tennis Mumbai Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Federico Luzzi che ha battuto in finale Stefano Galvani 62-7, 7-5, 7-64.

Teste di serie 

 Filippo Volandri (quarti di finale)
 Vincenzo Santopadre (semifinali)
 Vadim Kucenko (secondo turno)
 Dennis van Scheppingen (quarti di finale)

 Marcello Craca (primo turno)
 Andy Ram (primo turno)
 Filippo Messori (primo turno)
 Oleg Ogorodov (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Mumbai Challenger 2001